Асахито(朝仁), Император Хигасияма (東山天皇; 21 октября 1675 — 16 января 1710) — 113-й правитель в истории Японии, правил с 6 мая 1687 по 27 июля 1709. Титул: ?? (五宮).

Биография 
Император Хигасияма родился 21 октября 1675 года. Он был пятым сыном императора Рэйгэна. Матерью мальчика была Мацукэ Мунеко, дочь министра печати Мацукэ Мунэнаги. Новорождённому дали имя Асахито и титул принц Го.

В 1682 году принца провозгласили наследником престола, а в следующем году удостоили титула котайси. Дарование этого титула произошло впервые за последние 300 лет.

В мае 1687 года принц получил от отца пост правителя Японии и взошёл на престол под именем императора Хигасияма. После церемонии интронизации в 16-й день 11-го месяца того же года новый монарх провёл древний обряд , жертвование предкам императора и божествам Неба и Земли нового урожая с молитвой за процветание и покой страны. Этот обряд был реставрирован по плану его отца с целью возрождения авторитета императорского двора.

В течение 23-летнего правления императора Хигасияма отношения между императорским двором и сёгунатом Токугава были дружественными. Благодаря разрешению сёгуна Токугавы Ёсимунэ доход императора был увеличен с 10 тысяч до 30 тысяч коку, а также была проведена перестройка императорского дворца.

27 июля 1709 года император Хигасияма передал престол своему пятому сыну Ясухито, который принял имя императора Накамикадо. Сам отставной монарх взял себе титул дайдзё тэнно.

16 января 1710 года Император Хигасияма умер в 34-летнем возрасте от оспы. Его похоронили в  на территории монастыря Сэнрю-дзи в районе Хигасияма в Киото

Генеалогия 
Пятый сын императора Рэйгэна.

Дети 
Известно о десяти детях:
 Императрица: принцесса ?? (幸子女王)
 Первая дочь: наследная принцесса Юкико (秋子内親王), дочь Арисугавы-но-мия Юкихиты
 Фрейлина: ?? (櫛笥賀子)
 Первый сын: Ити-но-мия (一宮)
 Второй сын: Ни-но-мия (二宮)
 Четвёртый сын: Котобуки-но-мия (寿宮)
 Пятый сын: наследный принц Ясухито (慶仁親王), позже — император Накамикадо
 Шестой сын: наследный принц Канъин-но-мия Наохито (閑院宮直仁親王) — первый Канъин-но-мия
 Служанка (?): Дочь Такацудзи (Сугавары) ?? (高辻（菅原）長豊)
 Третий сын: принц ?? (公寛法親王) (буддийский монах)
 Третья дочь: ?? (光明定院宮)
 Четвёртая дочь: принцесса ?? (聖祝女王)

Примечания 

 07
Правители Азии XVII века
Умершие от оспы